Карл Мартелл (или Мартел, , ) — имя нескольких правителей.

 Карл Мартелл (около 686/688 — 741) — франкский майордом с 717 года из династии Каролингов. Его прозвище Мартелл означает молот.
 Карл Мартелл (1271—1295) — титулярный король Венгрии с 1290 года из Анжу-Сицилийского дома.
 Карл Мартелл (1345—1348) — герцог Калабрийский, сын королевы Неаполя Джованны I и её первого мужа Андрея Венгерского.

Мартель, Карл:
 Мартель, Карл Герман — (1906—1966) — немецкий актёр.